Bołdyn – powieść Jerzego Putramenta z 1969 r.
 Bołdyn – film wojenny z 1981 r. w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich